José Bermúdez ist der Name folgender Personen:

* José Francisco Bermúdez (1782–1831), venezolanischer General
 José Erandi Bermúdez Méndez (* 1977), mexikanischer Politiker
 José Manuel Bermúdez (* 1958), spanischer Ruderer
 José María Bermúdez de Castro (* 1952), spanischer Paläoanthropologe